U71 ou U-71 peut faire référence à :
 Grand icosihémidodécaèdre (U71), un polyèdre uniforme non-convexe ;
 HMS Sparrow (U71), un sloop de la Royal Navy ;
 Ligne U71 du métro léger de Düsseldorf ;
 , le nom de plusieurs sous-marins allemands.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres